Ilo - miasto w Peru
 Ilo - prowincja w Peru